Правила боя

 Правила ведения боя — свод правил в вооружённых силах
 Правила боя — художественный фильм (США, 2000)
 Правила боя — эпизод телесериала Звёздные врата: SG-1